Garet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Garet (~1627–1694), französischer Benediktiner 
 Leonardo Garet (* 1949), uruguayischer Schriftsteller und Literaturkritiker

Siehe auch: Garret, Garrett